Michelangelo může být:
 Michelangelo Buonarroti – sochař, malíř a architekt, přední postava italské renesance
 Michelangelo (jméno) – italské jméno, jméno Michal ve smyslu anděl Michael
 Michelangelo Caravaggio – italský malíř, přední představitel počátků barokního slohu
 Michelangelo (planetka) – vesmírné těleso v hlavním pásu planetek sluneční soustavy
 Michelangelo (Želvy Ninja) – jedna z postav komiksu a filmů Želvy Ninja pojmenovaná po Buonarrotim
 Michelangelo (počítačový virus) – počítačový virus objevený v roce 1991 v Austrálii